Bellflower ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellflower (Illinois)
 Bellflower (Kalifornien)
 Bellflower (Missouri)
 Bellflower Township (Illinois)

Bellflower ist der Familienname von:
 Nellie Bellflower (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Filmproduzentin

Weitere Bedeutungen:
 Bellflower (Film), US-amerikanischer Film von Evan Glodell aus dem Jahr 2011